

Politique et administration 
 Divan (dīvān ou dīwān, en persan ), le mot signifiant « office », « bureau », « administration ».
 Diwan de la Cour royale (Oman).

Dans les arts 
 Dîvan sazı est un luth à manche long, rencontré en Turquie, en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Grèce, en Arménie et en Azerbaïdjan ;
 Divan, un recueil de poésies lyriques des littératures orientales ;
 Divan occidental-oriental est le dernier recueil poétique majeur composé par Johann Wolfgang von Goethe ;
 L'Imprésario sous le divan est une nouvelle d’Anton Tchekhov parue en 1885 ;
 Le Divan de l'infidélité est un film américain de John Rich sorti en 1963 ;
 Un divan à New York est un film franco-belgo-allemand de Chantal Akerman sorti en 1996 ;
 Le Divan de la BD est une bande dessinée de Jean-Pierre Dirick ;
 Le Divan du Monde est une salle de spectacle parisienne, dans le quartier de Pigalle ;
 West-Eastern Divan Orchestra est un orchestre symphonique qui réunit chaque été environ 80 jeunes instrumentistes d'Israël et des États arabes voisins ;
 Divan Orange est une coopérative de travail montréalaise ;
 Le Divan est une revue littéraire française, publiée de 1909 à 1958.

 Télévision 
 Le Divan est une émission de télévision française d'Henry Chapier ;
 La Télé sur le divan est une émission de télévision québécoise diffusée sur la Télévision de Radio-Canada depuis 2012 ;
 La Diva du divan est une série télévisée américaine diffusée de 2011 à 2013 ;

 Sports 
 Divan Serfontein est un joueur de rugby à XV sud-africain

 Autres 
 Divan, un siège bas et allongé sans bras ni dossier, couramment associé à la psychanalyse ;
 Café Divan est un café restaurant mythique style Belle Époque années 1900 et un casino, voisin du Casino de Monte-Carlo, sur la place du Casino, face à l'Hôtel de Paris ;
 Divan des rois d'Abkhazie (ou Chroniques des rois d'Abkhazie''), est un court document médiéval écrit en géorgien qui est daté de la fin du  ;
 Poulet Divan est un plat à base de poulet, de broccoli, d’amandes et de sauce Mornay ;

Voir aussi